Esta é a lista de jogos da seleção neozelandesa de futebol de acordo com o ranking da elo.

Década de 1920

1922

Amistosos

1923

Amistosos

1927

Amistosos

Década de 1930

1933

Amistosos
 05 de junho--------- 4–2 ---------Partida na Austrália
 17 de junho--------- 6–4 ---------Partida na Austrália
 24 de junho--------- 4–2 ---------Partida na Austrália

1936

Amistosos

Década de 1940

1947

Amistosos
 28 de junho||5-6||(Primeira partida contra uma seleção da África)
 05 de julho||0-6||
 12 de julho||3-8||
 19 de julho||1-4||

1948

Amistosos
 14 de agosto||0-6|
 28 de agosto||0-7|
 04 de setembro||0-4|
 11 de setembro||1-8|

Década de 1950

1951

Amistoso
 19 de setembro||2-0||Primeira partida contra a equipe e primeira derrota
 22 de setembro||4-6||Primeira vitória contra a equipe
 24 de setembro||2-0|
 30 de setembro||1-3|
 04 de outubro||9-0|Novas Hébridas

 

Seleção Neozelandesa de Futebol